Periklís Ioannídis (1881 - 1965), amiral grec
 Dimítrios Ioannídis (1923 - 2010), officier grec ayant participé à la dictature des colonels
 Yánnis Ioannídis, entraîneur de basket-ball et homme politique grec
 Alkínoos Ioannídis, chanteur chypriote
 Yórgos Ioannídis, footballeur grec
 John P. A. Ioannidis (* 1965), médecin américain